The Speed Queen é um filme curto do gênero comédia norte-americano de 1913, dirigido por Mack Sennett, estrelando Mabel Normand, Ford Sterling e Nick Cogley.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco